

Codici 
 nof – codice ISO 639-3 della lingua omae

Televisione 
 No Ordinary Family, serie tv

Persone 
 Oreste Ferdinando Nannetti esponente dell'Art Brut

Aviazione 
 International NOTAM Office, ente identificato da ogni singolo Stato per lo scambio dei NOTAM in campo internazionale